Albingia steht für: 

 eine ehemalige römische Bezeichnung für die Gegend links und rechts der Unterelbe

 im weiteren Sinn für

 AMV Albingia, Studentenverbindung zu Kiel im Sondershäuser Verband
 K.St.V. Albingia, Studentenverbindung im Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine zu Hamburg
 Albingia-Versicherungsgesellschaft, ehemalige Versicherung mit Sitz in Hamburg
 Albingia (Frankreich), aus der Albingia-Versicherungsgesellschaft hervorgegangene französische  Versicherungsgesellschaft